Sint-Truiden kwam in het seizoen 2014/15 uit in de Derde Klasse. In het voorbije seizoen eindigde Sint-Truiden op de zesde plaats in Derde Klasse. Dit seizoen werd de achtste plek behaald.

Overzicht
Na vorig seizoen uit de Women's BeNe League te zijn gestapt wegens financiële problemen, werd de B-ploeg, die in Derde Klasse speelde, de centrale ploeg van STVV. Na een wisselvallig seizoen eindigde Sint-Truiden op de zesde plek. Odilon Polleunis, winnaar van de Gouden Schoen 1968 en manager van de damesploeg van STVV, gaf voor aanvang van het nieuwe seizoen aan dat de doelstellingen voor dit seizoen bijgesteld werden. Het doel was om dit seizoen kampioen te spelen in Derde Klasse, als tussenstop op weg naar Eerste Klasse. Deze doelstelling bleek echter al snel onrealistisch. Na een teleurstellend seizoen eindigde Sint-Truiden pas op de achtste plaats. Mede hierdoor besliste STVV de stekker uit de vrouwenploeg te trekken.

Ploegsamenstelling

Trainersstaf
  Erwin Coenen (hoofdcoach)
  Kurt Aerts (hulptrainer)

Derde Klasse B

Wedstrijden

Resultaten per speeldag

(*): de eerste wedstrijd tegen RCF Antheit werd na het faillissement van de club uit het klassement verwijderd, de tweede wedstrijd werd niet gespeeld.

Klassement

Beker van België

Belgische voetbalclub 2014/15
Vrouwen 2014/15